Love of My Life může být:
 Love of My Life (film, 2013) – australský film režiséra Michaela Budda z roku 2013
 Love of My Life (film, 2017) – kanadský film režisérky Joan Carr-Wigginové z roku 2017
 Love of My Life (album) – album amerického hudebníka Keithe Martina z roku 2004
 Love of My Life (píseň, Fred Astaire) – píseň amerického zpěváka Freda Astaira z roku 1940
 Love of My Life (píseň, Queen) – píseň britské skupiny Queen z roku 1975